Katinowassow () ist der Familienname folgender Personen:

Rassul Abdussalamowitsch Katinowassow (* 1969), ehemaliger sowjetischer, russischer bzw. usbekischer Ringer
Sagid Katinowassow (* 1969), ehemaliger sowjetischer, russischer bzw. usbekischer Ringer